Chris Newton (né en 1973), un cycliste britannique;
 Chris Newton (née en 1956), une joueuse de tennis néo-zélandaise

Voir aussi